Рана

 Рана — пошкодження тканин тіла або внутрішніх органів людини, тварини.

Особи 
 Рана Даггубаті — індійський актор.
 Рана Гусейн — дочка Саддама Гусейна.

Топоніми

ГЕС Рана-Пратап-Сагар — гідроелектростанція.

Му-і-Рана — місто.

Сан-Домінгуш-де-Рана — парафія.